Wahlkreis 37 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 37
 Landtagswahlkreis 37